

Persone
 Agostino Recalcati (1879-1935) – calciatore italiano 
 Ambrogio Recalcati (fl. XVI secolo) – religioso italiano 
 Antonio Recalcati (1938-2022) – artista italiano 
 Carlo Recalcati (1945) – allenatore di pallacanestro ed ex cestista italiano
 Christian Recalcati (1971) – personaggio televisivo italiano 
 Claudio Recalcati (1960) – poeta italiano 
 Luigi Recalcati (1908-1939) – calciatore italiano
 Massimo Recalcati (1959) – psicoanalista e saggista italiano

Altro
 Palazzo Recalcati – palazzo cinquecentesco di Milano